Katuar (russisch ) ist:
 der Name einer Bahnstation und der frühere Name (bis 1953) einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Moskau (Russland), siehe Nekrassowski (Moskau)
 die russische Form des Familiennamens des Komponisten Georgi Catoire (Georgi Lwowitsch Katuar; 1861–1926)